Mallawa steht für:

 Mallawa, Gemeinde im Departement Dungass, Niger, siehe Malawa (Niger)
 Mallawa (Barru), Dorf im Regierungsbezirk Barru, Indonesien
 Mallawa (Maros), Distrikt im Regierungsbezirk Maros, Indonesien

Siehe auch:
 Malawa